Villaverde Alto – quartiere di Madrid, poi rinominato San Andrés
 Villaverde Alto – stazione della metropolitana di Madrid